Zaqatala International Airport (azerbajdzjanska: Zaqatala Beynəlxalq Hava Limanı) är en flygplats i Azerbajdzjan. Den ligger i den nordvästra delen av landet,  km väster om huvudstaden Baku. Zaqatala International Airport ligger  meter över havet.

Terrängen runt Zaqatala International Airport är varierad. Den högsta punkten i närheten är  meter över havet,  km nordost om Zaqatala International Airport. Närmaste större samhälle är Muxax,  km öster om Zaqatala International Airport.

Omgivningarna runt Zaqatala International Airport är en mosaik av jordbruksmark och naturlig växtlighet. Runt Zaqatala International Airport är det ganska tätbefolkat, med  invånare per kvadratkilometer.  Klimatet i området är fuktigt och subtropiskt. Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är augusti, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är januari, med  °C. Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är maj, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är augusti, med  mm nederbörd.

Kommentarer

Källor 

Flygplatser i Azerbajdzjan